Сда́ча — многозначный термин.

Экономика 
 Сдача — наличные деньги, возвращаемые лицу, расплатившемуся крупными денежными знаками, если их ценность превышает стоимость объекта оплаты.
 Сдача в аренду — возмездная передача имущества во временное пользование другому лицу.
 Сдача вторсырья — возмездная или безвозмездная передача металла, бумаги, пластика и иных материалов в целях их переработки.

Военное дело 
 Сдача крепости, опорного пункта, города и т. д. в рамках отступления.
 Сдача воюющей стороны (капитуляция).
 Сдача в плен.

Спорт 
 Сдача — добровольное признание поражения участником спортивного состязания. Если сдача не предусмотрена регламентом соревнования, то она приравнивается к техническому поражению.
 Сдача — один из предусмотренных правилами исходов поединка в некоторых видах единоборств.

Прочее 
 Сдача — нанесение побоев агрессору в качестве ответного действия в целях самообороны, морального удовлетворения или превенции насилия с его стороны в будущем.

См. также 
 Капитуляция
 Submission
 Surrender

